Buckel (lateinisch: Gibbus) steht für:

 der Buckel, Kyphose, eine Wirbelsäulenverkrümmung des Rückgrats nach hinten
 die Buckel, eine erhabene Rundung als metallener Zierrat an beschlagenen Büchern, Gürteln, Pferdegeschirren usw.
 ein ausgeprägtes Lymphom
 der Buckel – auch „Spitzbuckel“ – bei der Tuberkulose
 Kruppe, eine Wölbung des Rückens bei Tieren

Buckel steht auch für:

 Kuppe, eine Landschaftsform
 Schildbuckel, eine erhabene Metallverzierung z. B. an einem Schild
 Phalerae, Metallbuckel, eine antike militärische Auszeichnung

Buckel ist der Name von:

 David Buckel (* 1957 oder 1958, † 2018), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Umweltaktivist
 Sonja Buckel (* 1969), deutsche Politikwissenschaftlerin und Juristin
 Ursula Buckel (1926–2005), deutsche Sopranistin, Lied-, Oratorien- und Kantatensängerin
 Werner Buckel (1920–2003), deutscher Physiker
 Wolfgang Buckel (* 1940), deutscher Mikrobiologe

Siehe auch:

 Buckelberg
 Der Bucklige
 Bucklige Welt
 Sieben Buckel